Neporadza ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Trenčín, siehe Neporadza (Trenčín)
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, siehe Neporadza (Rimavská Sobota)